Toponímia:
 Endor (Israel), quibuts d'Israel
 Endor o Indur (Palestina), antiga ciutat cananea, moderna 
 Endor, planeta fictici a la lluna del qual viuen els ewoks vegeu llista de planetes i llunes de Star Wars
 Bíblia: nigromant d'Endor, personatge del primer llibre de Samuel